Bandeirante steht für:
 ein Mitglied historischer Expeditionstrupps ins Landesinnere Brasiliens, siehe Bandeirantes
 Embraer Bandeirante, Flugzeugmodell der Marke Embraer, siehe Embraer EMB 110
 Toyota Bandeirante, brasilianische Version (1959–2001) des Toyota Land Cruiser
 Bandeirante (Santa Catarina), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina